Иван Плешивцев:
 Плешивцев, Иван Антонович (1931—2010) — российский гармонист, исполнитель русских народных песен и композитор, заслуженный работник культуры Российской Федерации.
 Плешивцев, Иван Николаевич (1910—1952) — Герой Советского Союза.